Тип «Флореаль» () — серия французских малых фрегатов 1990-х годов, порой также классифицируемых как корветы. Были созданы по заданию ВМС Франции на «дешёвый фрегат» — облегчённый сторожевой корабль для патрулирования в районах пониженной угрозы. Удешевление и упрощение конструкции, в сочетании с постройкой на гражданских верфях в основном по стандартам гражданского судостроения, позволили снизить стоимость каждого корабля до одной трети от строившихся параллельно фрегатов типа «Ла Файетт». Всего в 1990—1994 годах на верфях фирмы Chantiers de l'Atlantique для ВМС Франции было построено 6 фрегатов типа «Флореаль», получивших названия в честь месяцев Французского республиканского календаря. Ещё два корабля этого типа были заказаны ВМС Марокко и построены для них, в версии, отличающейся от французской лишь главной артиллерийской установкой. По состоянию на 2009 год все восемь фрегатов типа «Флореаль» остаются на вооружении и несут активную службу.

Представители

Литература